Gorodok est la translittération en langue russe du mot russe Городoк
 Gorodok est l'emplacement de la Cathédrale de la Dormition sur Gorodok élevée part Iouri IV près de Zvenigorod en Russie. 

Horodok est la translittération du mot ukrainien Городoк et désigne :

 Plusieurs toponymes d'Ukraine :
 Horodok (oblast de Khmelnytskyï) : ville de l'ouest de l'Ukraine ;
 Horodok (oblast de Lviv) : ville de l'ouest de l'Ukraine ;
 Horodok (oblast de Jytomyr) : commune rurale du nord de l'Ukraine ;
 Horodok (oblast de Ternopil) : commune rurale de l'ouest de l'Ukraine ;

 Divers :
 Bataille d'Horodok : bataille livrée le  près de la ville d'Horodok (oblast de Lviv) ;
 Horodok (base aérienne) : ancienne base aérienne soviétique, devenue ukrainienne, située près de ville de Horodok (oblast de Lviv).